

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.

Китай 
 2-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Вэйский Вэнь-гун из-за вторжения ди обратился за помощью к Ци.
 Циский Хуань-гун во главе князей возглавил поход на ди, в 1 луне соорудил стены Чуцю для Вэй против нападений жунов и ди, подарил Вэй 300 лошадей. Описание строительства дворца в Чу (Чу-цю) содержится в «Ши цзин» (I IV 6), упоминается, что созвездие Дин было высоко (10 луна по календарю Ся).
 В 5 луне, в день синь-сы похоронена луская княгиня Ай-цзян.
 Цзиньский полководец Сюнь Си по приказу Сянь-гуна с помощью даров прошёл через Юй, чтобы напасть на северное Го, и с помощью юйцев уничтожил в 5 луне его столицу Ся-ян (согласно «Гу бэнь чжу шу цзи нянь», Го-гун Чоу бежал в Вэй, а Сянь-гун повелел Ся-фу и Люй Шэну управлять Го, в «Ши цзи» разгром Го описан вторично под 655 годом, дату 655 принимает Л. С. Васильев).
 В 9 луне князья Ци и Сун и послы Цзя и Хуан заключили договор в Гуань (местность в Сун).
 В 10 луне в Лу не было дождей.
 В 10 луне чусцы вторгались в Чжэн.
 Умер князь Янь Чжуан-гун, ему наследовал сын Сян-гун (эра правления 657—618).

См. также

Примечания